

Топонім 

Села:
 Антонів — Київська область, Білоцерківський район
 Антонів — Тернопільська область, Чортківський район

Хутір
 Антонів — колишній хутір, Волинська округа, Малинський район, Пинязевицька сільська рада
 Антонів (Антонин) — колишній хутір і фільварок, Рівненська область, Дубровицький район, Берестівська сільська рада

Прізвище 

Антонів — українське прізвище, утворене від імені Антон.

Відомі носії 
 Антонів Василь Федорович ( 1936) — український і російський вчений-оториноларинголог, громадський діяч.
 Антонів Володимир Спиридонович (1933—2001) — український валторніст, педагог, заслужений діяч мистецтв України.
 Антонів Олена Тимофіївна (1937—1986) — лікар, правозахисниця. Перша дружина В'ячеслава Чорновола

Див. також 
 Антонув
 Антонюв
 Антонов
 Антонова

Українські прізвища
Прізвища на -ів